Appalachenkatoenstaart
 New-Englandkatoenstaart
 Tres Maríaskatoenstaart